Aslan Timourovitch Raïssov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Grozny en République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace d'origine tchétchène. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Aslan Raïssov a six ans lorsque sa famille décide de quitter la Tchétchénie pour s'installer à Moscou en raison de la Première guerre de Tchétchénie. Il apprend à patiner avant de rejoindre un club de hockey sur glace à l'âge de dix ans. Sa candidature est refusée par les Krylia Sovetov, avant de trouver un poste au Pingviny Moscou. Il a quatorze ans lorsqu'il part chez son oncle à Kazan. Il s'aligne dans les équipes de jeunes des Ak Bars Kazan. En 2007, il passe professionnel avec le Neftianik Leninogorsk dans la Vyschaïa Liga, le deuxième échelon russe. Le , il devient le premier joueur tchétchène de la Ligue continentale de hockey sous les couleurs du HK Dinamo Moscou.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| Ak Bars Kazan 2 || Pervaïa liga|| || || || || || || || || ||
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa Liga || 20|| 3|| 2|| 5|| 4|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| Ak Bars Kazan 2 || Pervaïa Liga || || || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009|| Neftianik Almetievsk || Vyschaïa Liga || 57|| 12|| 17|| 29|| 18|| 14|| 1|| 11|| 12|| 6
|-
| 2009-2010|| Neftianik Almetievsk || Vyschaïa Liga || 38|| 14|| 17|| 31|| 20|| 10|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| rowspan=3|2010-2011|| Kristall Saratov || VHL || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Molot Prikamie Perm || VHL || 31|| 3|| 2|| 5|| 10|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| Oktan Perm || Pervaïa Liga || 5|| 4|| 3|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ariada-Akpars Voljsk || VHL || 53|| 14|| 24|| 38|| 20|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2012-2013 || Ariada-Akpars Voljsk || VHL || 49|| 14|| 20|| 34|| 16|| 14|| 3|| 3|| 6|| 2
|-
| 2013-2014 || HK Kouban || VHL || 45|| 12|| 17|| 29|| 4|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || HK Kouban || VHL || 50|| 17|| 20|| 37|| 14|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2015-2016|| Bouran Voronej || VHL || 44|| 14|| 25|| 39|| 4|| 7|| 4|| 3|| 7|| 4
|-
| 2016-2017 || Sokol Krasnoïarsk || VHL || 42|| 8|| 13|| 21|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HKm Zvolen || Extraliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Neftianik Almetievsk || VHL ||20 ||6 ||10 ||16 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL ||11 ||4 ||4 ||8 ||0 || 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2018-2019 || Saryarka Karaganda || VHL ||10 ||2 ||4 ||6 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Moscou || KHL || 13|| 1|| 3|| 4|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || Bouran Voronej || VHL || 20|| 6|| 17|| 23|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL ||7 ||1 ||0 ||1 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Bouran Voronej || VHL ||33 ||11 ||18 ||29 ||10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Dinamo Krasnogorsk || VHL || 42 ||10 || 25 || 35 || 8 || 5 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2021-2022 || Bouran Voronej || VHL ||11 ||1 ||5 ||6 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||15 ||4 ||9 ||13 ||6 || 16|| 7|| 4|| 11|| 4
|-
| 2022-2023 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || || || || || ||

Au niveau international

Références 

Naissance en décembre 1990
Naissance à Grozny
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Kristall Saratov
Joueur du Molot Prikamie Perm
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Bouran Voronej
Joueur du Sokol Krasnoïarsk